Luis de Borbón-Montpensier, (1483 - Nápoles; 1501), noble francés, hijo de Gilberto de Montpensier y Clara Gonzaga.

A la muerte de su padre en 1496, se convirtió en conde de Montpensier, conde de Clermont-en-Auvernia y delfín de Auvernia.

Murió soltero y sin hijos en el año 1501 por lo que su hermano menor, Carlos III de Borbón, le sucedió.

 

Nobles de Francia del siglo XV
Luis 02
Condes de Montpensier
Fallecidos en Nápoles